Соммарива — итальянская фамилия и топоним

Топоним 
 Соммарива-дель-Боско — коммуна в Италии в провинции Кунео региона Пьемонт.
 Соммарива-Перно — аналогично.

Фамилия 
 Соммарива, Ганнибал ди (Аннибале; 1755—1829) — австрийский генерал кавалерии итальянского происхождения.
 Соммарива, Лоренцо (род. 1993) — итальянский сноубордист (англ.).
 Соммарива, Эмилио (1883—1956) — итальянский художник и фотограф (англ.).
 Д’Анна де Соммарива, Анджело (1340—1428) — итальянский куриальный кардинал.